Ла-Карлота (Испания) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, в провинции Кордова
 Ла-Карлота (Аргентина) — населённый пункт и муниципалитет в Аргентине, в провинции Кордова